Beltrão steht für:

 Engenheiro Beltrão, Gemeinde im Bundesstaat Paraná, Brasilien
 Francisco Beltrão, Gemeinde im Bundesstaat Paraná, Brasilien
 Palácio Beltrão, ehemaliger Adelspalast in Lissabon, Portugal

Beltrão ist der Familienname folgender Personen:

 José Beltrão (1905–1948), portugiesischer Springreiter